Bernard Maciejowski – cardinale e arcivescovo cattolico polacco
 Bibbia Maciejowski – chiamata anche Bibbia Morgan, è un manoscritto riportante la Bibbia di epoca medievale